Кубок УЕФА 1980/81 года — десятый розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Ипсвич Таун», обыгравший в финале АЗ. Начиная с этого сезона, были окончательно отменены критерии участия Кубка ярмарок и был введён рейтинг УЕФА.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1980/81 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1980/81 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1980/81 на сайте RSSSF

Сезон 1980/81
Футбол в Европе в 1980 году
Футбол в Европе в 1981 году